John Avery (né le  à Richmond) est un joueur américain de football américain et de football canadien. 
 John Avery Lomax est un musicologue et folkloriste américain, né à Goodman, le , décédé le .